Hoko steht für:
 Hoko, eine frühe Version des Yari mit gerader Klinge, blattförmig

HOKO steht für:
 Bahnhof Oker Ost (DS100-Code)

Abkürzung